Любомиров — русская фамилия.

Известные носители 
 Любомиров, Григорий Петрович (род. 1953) — российский режиссёр и сценарист.
 Любомиров, Николай Иванович (1886—1972) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Любомиров, Николай Иванович (спортивный деятель) — советский спортивный журналист и функционер.
 Любомиров, Павел Григорьевич (1885—1935) — советский историк, профессор.
 Любомиров, Пётр Петрович (1924—1999) — советский русский поэт и журналист.